Вячеслав Сорокин:
 Сорокин, Вячеслав Александрович (род. 1955) — советский и российский футбольный судья.
 Сорокин, Вячеслав Алексеевич (род. 1960) — советский и российский кинорежиссёр.
 Сорокин, Вячеслав Михайлович (1939—2018) — советский и украинский тренер по гребле на байдарках и каноэ.